Vedska matematika je drevni indijski matematički sistem, odnosno tehnika računanja zasnovana na jedinstvenim pravilima. Pomoću ovih pravila možemo napamet rešiti razne matematičke probleme. Vedska matematika potiče od Veda, staroindijskih tekstova napisanih 1500—900. godine pre nove ere, a otkrio ju je Shri Bharati Krsna Tirthaji (1884—1960). 
Prema njegovim istraživanjima cela matematika je utemeljena na 16 pravila ili sutri i 13 pod-pravila ili sub-sutri koja rešavaju svaki matematički problem kako iz aritmetike tako i iz algebre, geometrije i trigonometrije. Sutre su jednostavne formule opisane sa nekoliko reči, lagane za razumeti, primeniti i zapamtiti. Shri Bharati kaže da ta pravila pokazuju put kojim se um prirodno kreće. Svoja istraživanja sačuvao je u knjizi Vedic Mathematics or sixteen simple mathematical formulae from Vedas.

Математика